Malek ist der Name 

 einer Ortschaft im Südsudan, siehe Malek (Südsudan)

Malek ist in arabischen Familien sowohl ein männlicher wie ein weiblicher Vorname. 

Malek oder Málek oder Małek ist der Familienname folgender Personen: 

 Ivan Málek (1909–1994), tschechischer Mikrobiologe
 Jan Málek (* 1938), tschechischer Komponist
 Jaromír Málek (* 1943), tschechischer Ägyptologe
 Jerzy Małek (* 1978), polnischer Jazzmusiker
 Katharina Malek-Custodis, deutsche Archäologin
 Maeen Abdul Malek (* 1976), jemenitischer Politiker, Premierminister des Jemen
 Marian Málek (* 1975), tschechischer Biathlet
 Martin Malek (* 1965), österreichischer Politikwissenschaftler
 Mozaffar Malek (1910–?), iranischer General und Diplomat
 Natalia Malek (* 1988), polnische Lyrikerin und Übersetzerin
 Niroz Malek (* 1946), syrischer Schriftsteller
 Nisar Peter Malek (* 1968), deutscher Internist und Hochschullehrer
 Petr Málek (1961–2019), tschechischer Sportschütze
 Rami Malek (* 1981), US-amerikanischer Filmschauspieler
 Redha Malek (1931–2017), algerischer Politiker 
 Roman Malek (1951–2019), polnischer Missionar und Sinologe
 Roman Málek (* 1977), tschechischer Eishockeytorwart
 Rosie Malek-Yonan (* 1965), iranische Schauspielerin, Regisseurin und Menschenrechtsaktivistin
 Sigmund Malek (1955–2016), deutscher Fußballspieler
 Tatjana Malek, Geburtsname von Tatjana Maria (* 1987), deutsche Tennisspielerin

Siehe auch:

 Malec
 Maleck
 Malik